Гвендолін Гебель (;  2006, Берлін) — німецька кіноактриса та дитина-актриса.

Фільмографія

Примітки

Посилання 

Німецькі діти-актори